194 км, 194-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

 194 км (ж.д. будка) — населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Ленинском районе Ульяновска (в городском округе Ульяновск) в Ульяновской области.

 194 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551810
 194 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 450075
 194 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 787738
 194 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 769214